

Персоналії 
 Сімо Хайха (1905 — 2002) — фінський снайпер, під час радянсько-фінської війни 1939—1940 років завдавав тяжких втрат Радянській армії, за що отримав прізвисько «Біла смерть».
 Никифор II Фока (бл. 912 — 969) — візантійський імператор (963 — 969), відомий у мусульманському світі як «Біла смерть сарацинів».

Розваги 
 Біла смерть () — гонконгський трилер 1989 року.
 Цукор — біла смерть — український музичний гурт із міста Києва, один із колективів, які започаткували в Україні стиль етно-готик.

Медицина 
 Туберкульоз
 Сіль — через підвищення ризику розвитку гіпертонічної хвороби при підвищеному вживанні.
 Цукор — через підвищення споживанню калорій, підвищенню розвитку ожиріння та, як наслідок, серцево-судинних захворювань.

Інше 
 Велика біла акула
 Завірюха або лавина

Див. також 
 Чорна смерть
 Сіра смерть